Ридіса́йм, Рідісайм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на схід від Парижа, 100 км на південь від Страсбура, 37 км на південь від Кольмара.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 5685 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 12144,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Ридісайм
 Ридісайм на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ридісайм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхній Рейн